Йирка () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Йирка, Давид (род. 1982) — чешский спортсмен-гребец.
 Йирка, Йозеф (1926—2000) — чехословацкий хоккеист, вратарь.
 Йирка, Эрик (род. 1997) — словацкий футболист, играющий на позиции полузащитника.